Mihlberg steht für
 Mihlberg (Wüstung), eine Wüstung in Thüringen
 Mihlberg (Berg), ein Berg in Thüringen

Siehe auch:
 Mihlaer Berg